Schloss Sonneck bezeichnet

 ein Schloss in St. Bartholomä/Steiermark

 die Burg Sooneck im Mittelrheintal